Protomyctophum är ett släkte av fiskar. Protomyctophum ingår i familjen prickfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskar
Protomyctophum